БТР-60МБ1 — один из белорусских вариантов модернизации советского бронетранспортёра БТР-60ПБ.

История 
Разработка модернизированных вариантов БТР-60ПБ для вооружённых сил страны и иностранных заказчиков началась на 140-м ремонтном заводе МО РБ в городе Борисов в начале 2000х годов, к 2015 году производство БТР-60МБ1 было освоено.

В 2016 году на базе бронетранспортёра началась разработка командно-штабной машины Р‑185 «Эпоха». Первая машина была направлена на испытания в 2017 году. После завершения опытной эксплуатации, в июле 2020 года Р-185 была официально принята на вооружение вооружённых сил Белоруссии и предложена на экспорт.

Описание 
В ходе переоборудования БТР-60ПБ в БТР-60МБ1 производится капитальный ремонт, ремоторизация (два бензиновых двигателя ГАЗ-49П заменяют на два дизельных двигателя), также устанавливают 5-ступенчатую автоматическую коробку передач с новой карданной передачей, новые приборы панели управления (включая тахометр и счётчик моточасов) и изменённую систему выпуска отработанных газов.

Кроме того, возможна установка нового радиооборудования (радиостанции Р-173, радиоприёмника Р-173П и аппаратуры внутренней связи и коммутации Р-174).

Варианты и модификации 
 Р‑185 «Эпоха» — командно-штабная машина на базе модернизированного БТР‑60 для обеспечения устойчивой связи в звеньях батальон — бригада и батальон — рота.
 БТР-60МБ1 с боевым модулем АДУНОК-БМ-30 — вариация машины с башней «Адунок», представленная в ноябре 2021 года.

Примечания 

Бронетранспортёры Белоруссии
БТР-60